Apicius est le surnom de trois Romains dont deux sont restés dans les mémoires pour le luxe décadent dans lequel ils vivaient, et le troisième pour une anecdote de gourmet. Les trois paraissent avoir été un peu confondus dans la tradition comme amateurs de cuisine luxueuse et sophistiquée : 
 Apicius, qui vivait au début du  av. J.-C., le plus ancien des trois ;
 Marcus Gavius Apicius, contemporain de l'empereur Tibère, le plus célèbre des trois ;
 Apicius, contemporain de l'empereur Trajan.

Apicius est le titre d'un livre de cuisine compilé dans l'Antiquité tardive :
 De re coquinaria d’Apicius ou l’Art culinaire d’Apicius, compilation de recettes  du , mise sous le nom d'Apicius.

Apicius a donné son nom au « Canard Apicius » créé en 1985 par Alain Senderens.

Apicius est le nom d'un prix littéraire : le Prix Apicius.

Notes et références